Тальгеймер, Тальхаймер ()
 Тальгеймер, Август
 Тальхаймер, Михаэль